Pantalla partida es una muestra técnica en computación gráfica que consiste en dividir gráficos y/o texto en partes adyacentes no móviles, típicamente dos o cuatro áreas rectangulares. Esto es hecho para permitir simultáneamente presentación de (usualmente) información gráfica y textual en una pantalla. La pantalla partida difiere de los sistemas de ventanas en que estos último permiten la superposición y partes móviles libremente de la pantalla (las "ventanas") para presentar datos de aplicaciones relacionados, así como no relacionados, al usuario, mientras que el primero se ajusta de forma más estricta a la descripción que figura en el párrafo anterior.

La técnica de pantalla partida puede también ser usada para ejecutar dos aspectos de una aplicación, posiblemente con otro usuario interactuando con la otra perspectiva.

En videojuegos 
La pantalla partida es usada comúnmente en videojuegos sin conexión a red con opciones multijugador.

En su forma más fácil de entender, una pantalla partida para un videojuego de dos jugadores es un dispositivo de salida audiovisual (usualmente un televisor estándar para videoconsolas) donde la pantalla ha sido dividida en dos áreas exactamente iguales para que los jugadores puedan explorar diferentes áreas simultáneamente sin tener que estar cerca uno a otro. Esto ha sido históricamente popular en consolas, donde hasta la década de 2000 no tenían acceso a Internet o a cualquier otra red.

Computación gráfica
Técnicas de interfaz de usuario